ЛМ — аббревиатура:

 Лм — люмен, единица измерения светового потока в СИ.
 ЛМ — поп-группа «Ласковый май» (СССР, 1987—1991)
 ЛМ — марка трамваев, выпускавшихся на Петербургском трамвайно-механическом заводе:
 ЛМ-33
 ЛМ-36
 ЛМ-47
 ЛМ-49
 ЛМ-67
 ЛМ-68
 ЛМ-68М
 ЛМ-93
 ЛМ-99
 ЛМ-2000
 ЛМ-2008

См. также
Lm